Деномінація (фінанси) — зміна (збільшення) номінальної вартості грошових знаків.
 Деномінація (релігія) — проміжний тип релігійної організації, зміна її назви